Pellegrino puede referirse a:
 Pellegrino Parmense, municipio situado en el territorio de la provincia de Parma, en Emilia-Romaña, Italia
 Monte Pellegrino, promontorio al norte el golfo de la ciudad italiana de Palermo